Le siècle Pacifique est une notion établissant la probable domination au , notamment d'un point de vue économique, des pays bordant le Pacifique. Les pays concernés sont la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Toutefois ce terme est peu à peu délaissé au profit du concept de siècle asiatique, incluant à nouveau la Chine et le Japon, mais également des pays se trouvant plus à l'ouest comme l'Inde.

Certaines personnes critiquent cette notion, décrivant incorrectement le  et exagérant l'importance des États bordant le Pacifique.

Le terme est une analogie au siècle américain pour décrire la domination des États-Unis au . 

Un documentaire de 10 heures intitulé le siècle Pacifique a été diffusé sur PBS en 1993, couvrant l'histoire de l'Asie et essayant de tracer les perspectives futures de la région.

Références
 The Pacific Century

Diplomatie
Géopolitique